Camelot — castelo lendário, sede da corte do Rei Artur
 Camelot (filme) — filme estadounidense de 1967 de Joshua Logan
 Camelot Software Planning — uma subsidiária da Nintendo
 Camelot 3000 - história em quadrinhos escrita por Mike W. Barr publicada entre 1982 e 1985
 9500 Camelot — asteróide da cintura principal
 Quest for Camelot (br: A Espada Mágica - A Lenda de Camelot / pt: A Espada Mágica) — filme de animação de 1998 da Warner Bros

Ver também 
 Camelô

Desambiguação